That's the way God planned it (album), een muziekalbum uit 1969 van de Amerikaanse zanger Billy Preston
 That's the way God planned it (single), een single van bovenstaand album